Национальный чемпионат I 1908/1909 () — 8-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1908/1909
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1908 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1909 году